Czarne Stopy – plemię Indian północnoamerykańskich
 język Czarnych Stóp